Aceasta este o listă de publicații din Satu Mare:

 Gazeta de Nord-Vest, http://www.gazetanord-vest.ro 
 Informația Zilei de Satu-Mare ( Informația Zilei de Maramureș ), http://www.informatia-zilei.ro

 Publicații online
 Portal SM, http://www.portalsm.ro
 SM24.ro, http://www.sm24.ro
 http://www.satumareonline.ro

 Publicații în limba maghiară
 Szatmar, http://www.szatmar.ro
 Szatmári Friss Újság, frissujsag.ro, www.hhrf.org/frissujsag

 Publicații din Carei
 Buletin de Carei, http://www.buletindecarei.ro

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note 

Satu Mare
Publicații